SEHA League 2012-13 var den anden sæson af SEHA League.

Ligaen havde deltagelse af ti hold fra Bosnien og Hercegovina, Hviderusland, Kroatien, Makedonien, Montenegro og Slovakiet. De 10 hold spillede først en dobbeltturnering, hvor alle spillede mod hinanden både ude og hjemme. De fire bedst placerede hold gik videre til slutspillet, der blev afviklet i final 4-format.

Mesterskabet blev vundet af RK Zagreb Croatia Osiguranje fra Kroatien, som vandt ligaen for første gang. I finalen vandt kroaterne med 25-24 over RK Vardar Pro fra Makedonien. Bronzemedaljerne gik til RK Metalurg fra Makedonien, som i kampen om tredjepladsen besejrede Brestskij GK Mesjkov fra Hviderusland.

Resultater

Grundspil 

HRK Izviđač mødte ikke op til kampen mod HT Tatran Prešov den 27. marts 2013 og blev derfor dømt som taber af kampen med 10-0. Bosnierne blev endvidere fratrukket 1 point og idømt en bøde på € 2.000.

Slutspil 

Slutspillet med de fire bedste hold blev spillet i Sports Center Boris Trajkovski, Skopje, Makedonien.

Kilder / eksterne henvisninger 
SEHA League 
SEHA Bulletin No. 18 (29. marts 2013)) 
SEHA Bulletin No. 19 (18. april 2013)

Noter 

Sæsoner i SEHA League
Håndbold i 2012
Håndbold i 2013